{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65001) Teodorescu || 2002 AF67 || 9 januari 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (65002) - || 2002 AT70 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65003) - || 2002 AB71 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65004) - || 2002 AM71 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65005) - || 2002 AE77 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65006) - || 2002 AN78 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65007) - || 2002 AG81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65008) - || 2002 AL81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65009) - || 2002 AO81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65010) - || 2002 AR82 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65011) - || 2002 AJ83 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65012) - || 2002 AE86 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65013) - || 2002 AO86 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65014) - || 2002 AU88 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65015) - || 2002 AX88 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65016) - || 2002 AF89 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65017) - || 2002 AD95 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65018) - || 2002 AK95 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65019) - || 2002 AC99 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65020) - || 2002 AW99 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65021) - || 2002 AY103 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65022) - || 2002 AQ104 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65023) - || 2002 AF106 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65024) - || 2002 AP106 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65025) - || 2002 AS106 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65026) - || 2002 AD109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65027) - || 2002 AH109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65028) - || 2002 AM110 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65029) - || 2002 AC111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65030) - || 2002 AR111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65031) - || 2002 AS111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65032) - || 2002 AR112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65033) - || 2002 AW112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65034) - || 2002 AM114 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65035) - || 2002 AG116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65036) - || 2002 AB119 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65037) - || 2002 AV119 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65038) - || 2002 AT128 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65039) - || 2002 AK129 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65040) - || 2002 AC132 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65041) - || 2002 AS133 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65042) - || 2002 AF135 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65043) - || 2002 AY137 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65044) - || 2002 AH139 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65045) - || 2002 AS140 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65046) - || 2002 AF148 || 13 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65047) - || 2002 AE149 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65048) - || 2002 AW151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65049) - || 2002 AV153 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65050) - || 2002 AZ153 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65051) - || 2002 AV156 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65052) - || 2002 AA157 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65053) - || 2002 AP159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65054) - || 2002 AF169 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65055) - || 2002 AX169 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65056) - || 2002 AH170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65057) - || 2002 AQ171 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65058) - || 2002 AP173 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65059) - || 2002 AB176 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65060) - || 2002 AD177 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65061) - || 2002 AS179 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65062) - || 2002 AD181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65063) - || 2002 AK181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65064) - || 2002 AN183 || 6 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65065) - || 2002 AL184 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65066) - || 2002 AU185 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65067) - || 2002 AE186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65068) - || 2002 AK186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65069) - || 2002 AL186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65070) - || 2002 AD187 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65071) - || 2002 AJ188 || 9 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65072) - || 2002 AP188 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65073) - || 2002 AD189 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65074) - || 2002 AM189 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65075) - || 2002 AU191 || 12 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65076) - || 2002 AF199 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65077) - || 2002 AB202 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65078) - || 2002 BR3 || 18 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65079) - || 2002 BV6 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65080) - || 2002 BE8 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65081) - || 2002 BS11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65082) - || 2002 BA13 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65083) - || 2002 BL15 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65084) - || 2002 BJ16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65085) - || 2002 BB20 || 22 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65086) - || 2002 BY20 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65087) - || 2002 BM22 || 22 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65088) - || 2002 BU23 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65089) - || 2002 BB26 || 26 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65090) - || 2002 BT30 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65091) Saramagrin || 2002 CF || 1 februari 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (65092) - || 2002 CK1 || 3 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65093) - || 2002 CG2 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65094) - || 2002 CU2 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65095) - || 2002 CN3 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65096) - || 2002 CQ3 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65097) - || 2002 CC4 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65098) - || 2002 CG5 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65099) - || 2002 CH13 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (65100) Birtwhistle || 2002 CR15 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem|}

Planetoïdenlijsten